Il doppio del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Andrew Florent e Andrej Ol'chovskij che hanno battuto in finale Brent Haygarth e Robbie Koenig 5-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (quarti di finale)

 Chris Haggard /  Piet Norval (quarti di finale)
 Andrew Florent /  Andrej Ol'chovskij (campioni)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1999
ATP Tour 1999